Welschen kan verwijzen naar de volgende personen:

 Reinier Welschen (1877-1941), een Nederlandse dominicaan en hoogleraar in de thomistische wijsbegeerte
 Frans Welschen (1884-1961), een Nederlandse architect
 Rein Welschen (1941-2013), een Nederlandse politicus en bestuurder
 Jan Welschen (1912-1993), een Nederlands architect

en naar:

 Welschen Ennest, een dorp in de Duitse gemeente Kirchhundem